Джордж Говард, 9-й граф Карлайл (; 12 августа 1843 — 16 апреля 1911) — британский политик и художник, последний владелец родового замка Касл-Ховард.

Ранняя жизнь 
Ховард родился в Лондоне 12 августа 1843 года. Был единственным сыном Чарльза Говарда и Мэри Парк, которая умерла через четырнадцать дней после его рождения.

Его отец был пятым сыном Джорджа Говарда, 6-го графа Карлайла и младшим братом Джорджа Говарда, 7-го графа Карлайла, и Уильяма Джорджа Говарда, 8-го графа Карлайла, которые оба умерли бездетными.

Он получил образование в Итоне и Тринити-колледже в Кембридже, а после окончания Кембриджа учился в Лондонской Школе изящных искусств.

Карьера 
Учителями рисования Говарда были Альфонс Легро и Джованни Коста, вместе с которыми он примкнул к «этрусской школе» художников. В 1864 году граф Карлайл женился на Розалинд Фрэнсис Стэнли, благодаря которой стал покровителем ряда артистов-прерафаэлитов, особенно близких к Эдварду Бёрн-Джонсу.

Говарды попеременно жили в Лондоне, в Кенсингтоне, в доме построенном для них архитектором Филипом Уэббом в 1870 году и в замке Наворт, куда приходили Роберт Браунинг, Уильям Гладстон, Льюис Кэрролл. Особенно близким другом слыл Уильям Моррис, вместе с которым граф Карлайл учредил Общество защиты древних зданий.

Политическая карьера 
Между 1879 и 1880 и снова между 1881 и 1885 годами Джордж Говард был членом Палаты общин от Либеральной партии Великобритании; в 1889 году по смерти его дяди 8-го графа Карлайла унаследовал его титул и место в Палате лордов.

Личная жизнь 
4 октября 1864 года лорд Карлайл женился на достопочтенной Розалинд Фрэнсис Стэнли, дочери Эдварда Стенли, 2-го барона Стэнли из Олдерли, в браке родилось одиннадцать детей:
 Мэри Генриетта Ховард (1865—1956)
 Чарльз Джеймс Стэнли Говард, 10-й граф Карлайл (1867—1912)
 Сесилия Говард (ум. 1947)
 Юбер Джордж Люльф Говард (1871—1898)
 Кристофер Эдвард Говард (1873—1896)
 Оливер Говард (1875—1908)
 Джеффри Уильям Алджернон Говард (1877—1935)
 Майкл Фрэнсис Стаффорд Говард (1880—1917)
 Дороти Говард (ум. 1968)
 Элизабет Дакр Говард (1883—1883)
 Аурея Говард (род. 1884)

Граф Карлайл умер в Брэкленде (Суррей), в апреле 1911 года, в возрасте 67 лет, ему наследовал старший сын Чарльз. Графиня Карлайл умерла 12 августа 1921 года в возрасте 76 лет.

Примечания

Литература 
 Virginia Surtees (1988) The Artist and the Autocrat. George and Rosalind Howard, Earl and Countess of Carlisle
 Robin Gibson, George Howard and His Circle at Carlisle, The Burlington Magazine, Vol. 110, No. 789, Special Issue Commemorating the Bicentenary of The Royal Academy (1768—1968) (Dec., 1968), p. 720

Ссылки 

 Victorian Web page
 ArtCyclopedia page
 St Martin’s Pre-Raphaelite Church, Brampton, Cumbria at stmartinsbrampton.org.uk

Джордж
309
Художники Англии XIX века
Художники Англии XX века
Выпускники Итона
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Члены парламента Соединённого королевства (1874—1880)
Члены парламента Соединённого королевства (1880—1885)